gwara malborska
 gwary lubawskie